Sebastiansplatz steht für:
 Sebastiansplatz (Brig-Glis), siehe Liste der Kulturgüter in Brig-Glis
 Sebastiansplatz (München)
 Sebastiansplatz (Neuötting), siehe Liste der Baudenkmäler in Neuötting